Марце́ло Бро́зович (; род. 16 ноября 1992, Загреб) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Брозович начал свою карьеру в клубе «Хрватски Драговоляц». В 2009 году провёл 8 матчей во Второй хорватской лиге. По итогам сезона 2009/10 «Драговоляц» вышел в Первую лигу. В высшем футбольном дивизионе Хорватии Марцело дебютировал 24 июля 2010 года в матче против загребского «Динамо». Летом 2011 года, проведя 22 матча и забив 1 мяч, Брозович перешёл за 264 тысячи фунтов стерлингов из вылетевшего во Вторую лигу «Драговоляца» в загребскую «Локомотиву».

В августе 2012 года был оформлен переход Брозовича из «Локомотива» в загребское «Динамо». Сумма трансфера составила 2,112 миллиона фунтов стерлингов, игрок подписал контракт на семь лет. 14 сентября 2012 Марцело дебютировал за «Динамо» в матче против «Осиека». 18 сентября Брозович провёл свой первый матч в еврокубках, сыграв в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Летом 2013 года в приобретении Марцело был заинтересован казанский «Рубин», однако переход хорвата в российский клуб не состоялся.

24 января 2015 года Брозович был арендован миланским «Интернационале» сроком на полтора года с возможностью выкупа. Полузащитник выбрал свой любимый 77-й номер, под которым в последний раз играл Салли Мунтари.

Карьера в сборной 
Марцело выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Хорватии. В составе молодёжной сборной (до 21 года) в 6 матчах квалификации чемпионата Европы 2015 забил 7 мячей.

На чемпионате мира 2018 года Брозович был основным игроком национальной сборной Хорватии. Он принял участие в шести матчах своей команды на турнире, в том числе в финальном матче со сборной Франции. Хорватская сборная проиграла со счётом 2:4 и стала серебряным призёром чемпионата мира.

Достижения

Командные 
«Динамо Загреб»
 Чемпион Хорватии (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2013

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Сборная Хорватии
 Вице-чемпион мира: 2018
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Личные 
 Орден Князя Бранимира: 2018

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 32 матча / 6 голов; 19 победа, 8 ничьих, 5 поражения.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Интернационале»